Abramo peut désigner :

Patronymes 
 Famille Abramo, famille patricienne de Venise, présente depuis 799 ;
 Lélia Abramo (1911-2004), actrice italo-brésilienne ;
 Cláudio Abramo (1923-1987), journaliste italo-brésilien ;
 Perseu Abramo (1929-1996), journaliste brésilien ;
 Philip Abramo (né en 1945), mafieux italo-américain.

Toponymie 
 Abramo, localité rurale argentine située dans le département de Hucal et dans la province de La Pampa.